Курское — топоним.

Казахстан 
 Курское — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Курское — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Киргизия 
 Курское — прежнее название села Сары-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Курское — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Курское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Курское — село в Курагинском районе Красноярского края.
 Курское — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.
 Курское — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Курское — озеро в Пинежском районе Архангельской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Курское — село в Белогорском районе.

См. также 
 Курск (значения)
 Курская
 Курский
 Курско
 Камышино-Курское
 Курское сельское поселение